{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          16.281824,
          45.467416
        ]
      }
    }
  ]
}Vurot je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Sisak, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je imalo 112 stanovnika, 50 privatnih kućanstva i 83 stanova za stalno stanovanje.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji